Pedro Damiano (en portugués Pedro Damião), más conocido por el apelativo recibido en Italia, Damiano Portoghese, fue un ajedrecista portugués que vivió durante la segunda mitad del siglo XV y principios de la del XVI.

Problemas de ajedrez

Véase también 
 Ajedrez

Referencias 

Compositores de ajedrez
Ajedrecistas de Portugal
Escritores de ajedrez
Ajedrez en el siglo XVI